Christkatholisches Pfarrhaus bezeichnet:

 Christkatholisches Pfarrhaus (Aarau), denkmalgeschütztes Pfarrhaus in Aarau, Kanton Aargau
 Christkatholisches Pfarrhaus (Obermumpf), denkmalgeschütztes Pfarrhaus in Obermumpf, Kanton Aargau